Christlich-soziale Partei steht für:

 Christlich-soziale Partei (Deutsches Kaiserreich) in Deutschland (1878–1918)
 Christlich-Soziale Partei, von 1920 bis etwa 1925 Name für die Christlich-Soziale Reichspartei

 Christlichsoziale Partei (Österreich) in Österreich (1893–1933)
 Christlich-soziale Partei (Schweiz) in der Schweiz (seit 1997)
 Christlichsoziale Partei Obwalden, im Schweizer Kanton Obwalden
 Christlich Soziale Partei in Belgien
 Christlich-soziale Partei Liechtensteins (1961–1974)
 Christelijk-Sociale Partij in den Niederlanden (1907–1926)

Siehe auch:
 Christlich Soziale Volkspartei
 Die Mitte – Christlich-Soziale, Gruppierung innerhalb der Partei Die Mitte in der Schweiz